

Писковиці — місто в Ґлівицькому повіті Сілезького воєводства
 Писковиці — село в гміні Злотория Злоторийського повіту Нижньосілезького воєводства